39 км, 39-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

Россия 
 39 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога. Код 864616

 39 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Калининградская железная дорога. Код 103315
 39 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 236536
 39 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 189621
 39 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 201414
 39 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога. Код 031352
 39-й километр (платформа, Приозерское направление) — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога, в посёлке Лесколово Всеволожского района Ленинградской области. Код 037611
 39 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога. Код 772999
 39 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога. Код 785217
 39 км — пассажирская платформа, Северная железная дорога. Код 289355

 39 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога. Код 512676
 39 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога. Код 818073

Украина 
 39 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога. Код 426061
 39 км — пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога. Код 476713

39 (число)